Municipio de Twin Lakes puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Twin Lakes (condado de Calhoun, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Calhoun.
 Municipio de Twin Lakes (condado de Carlton, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Carlton.
 Municipio de Twin Lakes (condado de Mahnomen, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Mahnomen.